376 km () – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Twiericy, w rejonie kardymowskim, w obwodzie smoleńskim, w Rosji. Leży na linii Moskwa - Mińsk - Brześć.

Przypisy

Bibliografia 
 railwayz.info

Stacje i przystanki kolejowe w rejonie kardymowskim